Deux navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Stevens, le premier en l'honneur du capitaine de vaisseau Thomas Holdup Stevens (1795–1841), et le second en l'honneur du contre-amiral Thomas H. Stevens, Jr. (1819–1896).
 , était un destroyer de la classe Wickes lancé en 1918 et démoli en 1936.
 , était un destroyer lancé en 1942 et démoli en 1973.

Stevens